La ligne MM est une ancienne ligne du tramway de Courtrai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Mouscron à Geluwe entre 1900 et 1954.

Histoire 
 : concession du  « Aarsele - Courtrai - Mouscron - Menin ».

 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Mouscron et le dépôt de Geluwe, section Menin Grand-Place - Geluwe Dépôt commune avec la ligne Courtrai - Menin / Wervicq () et nouvelle section () ; exploitation par l'Intercommunale de Courtrai (IC).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification de la section Mouscron Risquons-Tout - Menin Baraklen et attribution de l'indice MM à la relation.

 : électrification de la section Mouscron Gare - Mouscron Risquons-Tout et déviation par une nouvelle section entre Mouscron Christ et le Risquons-Tout ().

 : électrification de la section Menin Baraklen - Menin Grand-Place.

 : électrification de la section Menin Grand-Place - Geluwe Dépôt.

 : suppression de la section Menin - Geluwe Dépôt.

 : suppression et remplacement par la ligne d'autobus Ypres - Geluwe.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Capital 41
Capital 85
 
Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale